Mühsam ist der Familienname folgender Personen:
 Alice Mühsam (1889–1968), deutsch-österreichisch-US-amerikanische Kunsthistorikerin
 Charlotte Landau-Mühsam (1881–1972), deutsche Frauenrechtlerin und Bürgerschaftsabgeordnete in Lübeck
 Eduard Mühsam (1897–1977), deutscher Urologe und Orthopäde (seit 1939 Exil in den USA)
 Else Levi-Mühsam (1910–2004), deutsche Bibliothekarin, Tochter von Paul Mühsam
 Erich Mühsam (1878–1934), deutscher Anarchist und Schriftsteller
 Gerd Muehsam (1913–1979), deutsch-amerikanische Bibliothekarin
 Hans Mühsam (1876–1957), Mediziner und Zionist
 Helmut Victor Muhsam (1914–1997), deutsch-israelischer Statistiker und Demograf
 Kurt Mühsam (1882–1931), deutscher Dramaturg, Dramatiker und Jurist
 Paul Mühsam (1876–1960), deutscher Jurist, Übersetzer und Schriftsteller
 Samuel Mühsam (1837–1907), polnischer Rabbiner 
 Siegfried Mühsam (1838–1915), deutscher Apotheker, Schriftsteller und Politiker
 Wilhelm Mühsam (* 1940), deutscher Zeichner, Illustrator und Mundartdichter
 Zenzl Mühsam (1884–1962), Frau von Erich Mühsam

 Kathi Prechtl (1909–2002), gebürtige Katharina Mühsam, Münchner Volksschauspielerin, Stückeschreiberin und Monologistin